«Витязь» — советское научно-исследовательское судно (1949—1980).
 «Витязь» — научно-исследовательское судно, 1981—1992.